Софија Палатинска или Софија Хановерска (нем. Sophie von der Pfalz) била је војвоткиња од Брауншвајга-Линебурга. 

Рођена је 14. октобра 1630, у једном холандском егзилу. Била је дванаесто и последње дете чешког краља Фридриха Палатинског и принцезе Елизабете Стјуарт. Дана 30. септембра 1658, се у Хајделбергу, удала за војводу Ернста Августа, с којим је имала четворо деце. На основу закона о наслеђу из енглеског парламента 1701, је Софија постала наследница трона.

Умрла је 8. јуна 1714, у Хановеру. Сахрањена је у палати Лејн.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1630.
Умрли 1714.
Војвоткиње од Брауншвајга-Линебурга
Династија Хановер